Ру́долф (Rudolph, Rudolf) — английская фамилия.

 Рудолф, Алан (род. 1943) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Рудолф, Кевин (род. 1983) — американский рок-певец и автор песен, рэпер и продюсер.
 Рудолф, Майя (род. 1972) — американская актриса, комедиантка и певица.
 Рудолф, Макс (1902—1995) — американский дирижёр и музыкальный педагог.
 Рудолф, Пол (1918—1997) — американский архитектор.
 Рудолф, Эрик (род. 1966) — американский террорист, совершивший теракт во время летних Олимпийских игр 1996 года.
 Рудолф, Янко (1914—1997) — югославский военный и общественно-политический деятель.

Примечания

См. также 
 Рудольф